Voorouderproef (adel).
Voorouderproef (nazisme).